Le Bruit et la Fureur (The Sound and the Fury) est un roman de William Faulkner, publié en 1929.

Il a été adapté au cinéma :

 Le Bruit et la Fureur (The Sound and the Fury), un film américain réalisé par Martin Ritt en 1959 ;
De bruit et de Fureur (Sound and Fury), un film français réalisé par Jean-Claude Brisseau en 1988;
The Sound and the Fury, un film américain réalisé par James Franco en 2014.